Чемпіонат СРСР з футболу 1954 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 36 команд. Переможцем став «Шахтар» (Сталіне).

Зональний етап

1 зона

2 зона

3 зона

Фінал

Перехідні матчі команд республік 
 «Калев» (Таллінн) — «Динамо» (Таллінн)— 0:1, 0:1.
 ОБО (Тбілісі) — ТТУ (Тбілісі) — 2:2, 6:1.
 «Локомотив» (Алма-Ата) — «Динамо» (Алма-Ата) — 2:1, 3:0.
 «Спартак» (Ашхабад) — «Локомотив» (Мари) — 7:0, 3:1.
 «Спартак» (Ташкент) — «Динамо» (Ташкент) — 0:0, 3:1.
 «Харчовик» (Мінськ) — збірна команда м. Пінська — 5:1, 6:0.
 «Буревісник» (Кишинів) — «Наука» (Кишинів) — 1:2, 3:0, +:-.
 ОБО (Київ) — «Машинобудівник» (Київ) — 2:0, 3:2.
 «Червона зірка» (Петрозаводськ) — «Динамо» (Петрозаводськ) — 0:2, 2:0, 3:0.
 «Іскра» (Фрунзе) — збірна команда м. Фрунзе — 1:1, 2:1.

Посилання 
 RSSSF 

1954
СРСР